Seto steht für:
 Seto (Aichi), eine Stadt in der Präfektur Aichi in Japan
 Seto (Ehime), ein Ort in der Präfektur Ehime in Japan
 Seto (Okayama), ein Ort in der Präfektur Okayama in Japan
 Seto (Sprache), eine regionale Ursprache an der südlichen estnisch-russischen Grenze
 Seto-Inlandsee, ein Binnenmeer

Seto, Setó oder Setō ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Seto (* 1969), chinesischer Comiczeichner
 Asaka Seto (* 1976), japanische Schauspielerin
 Asami Seto (* 1996), japanische Synchronsprecherin
 Daiya Seto (* 1994), japanischer Schwimmer
 Gen Seto (* 1955), japanischer Schauspieler
 Haruki Seto (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Kōji Seto (* 1988), japanischer Schauspieler und Sänger
 Lluís-Anton Baulenas i Setó (* 1958), katalanischer Schriftsteller, Schauspieler, Übersetzer und
 Michael C. Seto (* 1967), kanadischer Psychologe und Sexualwissenschaftler
 Rio Setō (* 2001), japanische Skispringerin
 Saki Seto (* 1985), japanische Schauspielerin und Model
 Setō Shōji (1891–1977), japanischer Elektroingenieur

 Yūka Setō (* 1997), japanische Skispringerin